Бобковский:

 Бобковский, Анджей (1913—1961) — польский писатель.
 Венедикт (Василий) Бобковский (1876—1951) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.

См. также 
 Бобковский сельсовет — муниципальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России.